Стефанович Василь (правник) (1697 — близько 1773) — правник і державний діяч
 Стефанович Василь Автономович (1887–1984) — археолог, краєзнавець, музейний діяч